Skytteanska skolan kan syfta på:

 Skytteanska skolan, Lycksele
 Skytteanska skolan, Ålem